

Persone 
 André Laug – casa di moda italiana fondata nel 1968
 Isabelle Laug – ex cestista francese
 Matt Laug – batterista statunitense

Altro 
 Laug – città delle Filippine